Schmekel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schmekel, deutscher Lokalhistoriker
 August Schmekel (1857–1934), deutscher Klassischer Philologe